Kalpa (vedanga), de rituele instructies die onderdeel zijn van vedanga
 Eon (boeddhisme), kalpa (Sanskriet) of kappa (Pali), een tijdperk of tijdperiode  
 KalPa (Finse ijshockeyclub)